Рослина:
 Підсніжник —  рід рослин родини Амарилісових

Природоохоронні території:
 Підсніжник — ботанічний заказник, Черкаська область
 Підсніжник — ботанічний заказник, Житомирська область

Телевізійний серіал:
 Підсніжник — південнокорейський телесеріал